Bella Cup 2016 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2016 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 27 czerwca–3 lipca 2016 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Bella Cup
2016 w tenisie ziemnym
2016 w polskim sporcie